In 1968 werd het 38ste profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. San Lorenzo werd kampioen van de Metropolitano en Vélez Sarsfield van de Nacional.

Metropolitano

Groep A

Groep B

Halve finale

Finale

Topscorers

Nacional

Play-off

Topscorers

Externe link 
 Argentinië 1968 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1967/68